Guanabara est un toponyme se référant à la baie de Guanabara, située sur les côtes brésiliennes, à hauteur de la ville de Rio de Janeiro. 

Par extension, il désigne également l'État de Guanabara, un ancien État du Brésil de 1960 à 1975.

Le palais Guanabara est un palais de style néo-classique à Rio de Janeiro, résidence impériale sous l'Empire.